Hamrånge kan syfta på:
 Hamrånge socken – socken i Gästrikland
 Hamrånge landskommun – en tidigare kommun i Gävleborgs län
 Hamrånge församling –  en församling i Gästriklands kontrakt i Uppsala stift
Hamrånge kyrka – en kyrkobyggnad i Bergby
 Hamrånge distrikt –  ett distrikt i Gävle kommun och Gävleborgs län

Se även 
 Hamrångefjärden